PPP har flera betydelser:

 Förorenaren betalar ("polluters pay principle"), en princip som innebär att förorenaren själv måste betala för föroreningarna som orsakas 
 Point-to-Point Protocol
 Pakistan People's Party
 Parti populaire des putes
 People's progressive party of Malaysia
 Public Private Partnership
 Köpkraftsparitet (purchasing power parity)
 Prispresspåsen, en affärsidé från Lofoto
 Partnerskap för fred (partenariat pour la paix)
 Ett politiskt parti i Björneborg (Paremman Porin Puolesta yhteislista (PPP) = Gemensamma listan för ett bättre Björneborg (BB))
 Pentosfosfatvägen (pentose phosphate pathway)
 Folkmaktspartiet i Thailand (People's Power Party, พรรคพลังประชาชน)
 Party På ProCivitas, en arrangerad skolfest.
 Pianopianissimo En mycket svag dynamikförtäckning i noterad musik
 Penila papler, naturliga utväxter på penis
 PPP Pustulosis Palmoplantaris, en sjukdom ofta associerad till psoriasis